Ноббс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ноббс, Джордан (род. 1992) — профессиональная английская футболистка.
 Ноббс, Кит (род. 1979) — американский актёр кино, телевидения и театра.

См. также 
 «Таинственный Альберт Ноббс» — исторический фильм 2011 года режиссёра Родриго Гарсиа.